Albach:
 Géza Albach, primar al orașului Cluj
 József Szaniszló Albach (1795 Pozsony - 1853, Eisenstadt), un scriitor și călugăr franciscan maghiar
 Rosemarie Magdalena Albach (1938, Viena - 1982, Paris)
 Wolf Albach-Retty